Екатерина Елизавета Брауншвейг-Люнебургская ( — после 1423) — герцогиня-консорт Шлезвига и Гольштейн-Рендсбурга. Она была регентом некоторых владений своего сына Генриха во время его несовершеннолетия с 1404 по 1415 год.

Она дочь Магнуса II, герцога Брауншвейг-Люнебургского, и Екатерины Ангальт-Бернбургской, дочери . Через свою мать она была праправнучкой короля Дании Абеля. Она также является бабушкой Кристиана I.

Екатерина Елизавета на самом деле, вероятно, была названа только Екатериной; в более ранней литературе её часто называли Елизаветой, но, вероятно, это было из-за путаницы с её младшей сестрой, которую также звали. В XIV веке два имени, такие как Екатерина Елизавета, были редкостью. Однако из-за этой путаницы её иногда называли обоими именами.

Брак и дети 
Екатерина Елизавета в детском возрасте была помолвлена в 1390 году с Герхардом VI, графом Гольштейн-Рендсбургского. Их свадьба состоялась в 1395 году. У неё было три сына и две дочери:

  (1396—1465), аббатиса  1447—1452 и 1457—1465 гг.
 Генрих IV (граф Гольштейн-Рендсбурга) (1397—1427)
 Хельвига Шауэнбургская (1398—1436) Жена 1   2 Дитриха Счастливого Ольденбургского
 Адольф VIII (граф Гольштейна) (1401—1459)
 Герхард VII (граф Гольштейн-Рендсбурга) (1404—1433)

Биография 
Будучи беременной третьим сыном в августе 1404 года Екатерина Елизавета овдовела. На тот момент её старший сын Генрих IV был ещё несовершеннолетним и он не мог стать самостоятельным правителем. Таким образом, она стала регентом, но была вынуждена поделится властью с братом мужа епископом Генрихом Оснабрюкским, ставшего в 1404 граф Гольштейн-Рендсбурга Генрихом III. Так как Герхард VI был не только графом Гольштейн-Рендсбургским, но с 1386 года был герцогом Шлезвига, то и его наследник мог унаследовать это владение. Но после смерти в 1404 году Герхарда VI - правители Дании королева Маргарита I и Эрик Померанский решили вернуть Шлезвиг под власть Дании. Они стали регентами герцогства Шлезвиг, а также опекунами сына Екатерины Елизаветы - герцога Генриха IV, который был доставлен в Данию, чтобы получить там воспитание. А дочь Екатерины Елизаветы Ингеборг была отправлена ​​королевой Маргаритой в Вадстенское аббатство в Швеции (где спустя годы стала игуменьей). В последующие годы королева Маргарита приобрела большую часть Шлезвига в качестве залога (феод Тённер, Фрисланд, епископские поместья в Швабштедте и Штуббе) и путем покупки (Трёборг, Скинкельборг и Грёдерсби); Король Эрик принял феодальное владение Хадерслев качестве обеспечения от феодальной владелицы Элен Алефельдт и королевы Фленсбурга.

Но после того как в 1408 году, датская корона попыталась захватить Готторп Екатерина Елизавета призвала своего сына Генриха вернуться из Дании и 14 июня 1410 года направила королю Эрику несколько враждебных писем. Эта политика правителей Голштейна и Дании привела к междоусобице продолжавшейся 30 лет. В ходе конфликта и заложила несколько вотчин. Её собственные земли Альс, Эрё и Сундевед (полученные в виде вдовьго удела) были захвачены королем Эриком. Несколько иностранных принцев, в том числе её брат Генрих Мягкий, герцог Брауншвейг-Люнебургский, пытались вмешаться и выступить посредниками, но это не привело к установлению прочного мира. В 1415 году её сын Генрих был признан совершеннолетним, правление Екатерины Елизаветы закончилось, и в документах она почти не упоминается. В 1417 году она находилась в Рендсбурге вместе со своим сыном, когда король Эрик взял Шлезвиг, и Генрих был вынужден обратиться за помощью в Гамбург. В 1423 году её сыновья подали жалобу на то, что их мать подверглась нападению со стороны королевских солдат, несмотря на обещание, что её не будут вовлекать в конфликт: её экипаж подвергся нападению и её люди были ограблены и схвачены. Это был последний раз, когда Екатерина Елизавета упоминалась источниками. После её смерти Альс уначледовал сын Герхард.

Предки

Примечания

Литература 
 Dansk biografisk Lexikon / IV. Bind. Clemens — Eynden: Elisabeth, Hertuginde af Sønderjylland (in Danish)
 Stammtafeln zur geschichte der Europäischen Staaten (Europäische Stammtafeln) band I (die deutschen Staaten) av W. K. Prinz von Isenburg (Marburg, 1960), tafel 87 (die Grafen von Holstein und Herzogs von Schleswig aus Schauenburger Geschlecht) och tafel 69 (die Herzoge von Braunschweig-Göttingen)

Родившиеся в XIV веке
Умершие в XV веке
Графы Гольштейна
Графини Германии
Графы Шауэнбург-Гольштейна
Вельфы